Parti démocratique populaire peut désigner :
 Parti démocratique populaire (Bhoutan) - en dzongkha : མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་ ;
 Parti démocratique populaire (Nigeria) -  (PDP) ;
 Parti démocratique populaire (Tonga) -  (PDP) ;
 Parti populaire démocratique (Allemagne) -  (DVP) ;
  -  (PLD).